Mafe ist der Familienname folgender Personen:
 Ade Mafe (* 1966), britischer Sprinter
 Boye Mafe (* 1998), US-amerikanischer Footballspieler